Miejscowości w USA:
 Hemphill – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Sabine
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hemphill (ang. Hemphill County) – w stanie Teksas